Янис Ленне (; род. 29 июня 1996, Кольмар) — французский гандболист, выступает за клуб «Монпелье» и сборную Франции.

Карьера

Клубная 
Ленне — воспитанник клуба «Селеста», где начинал карьеру в 2015 году. В 2017 году перешёл в клуб «Барселона», в составе которого стал чемпионом Испании в 2018 году.

В сборной 
Ленне выступает за сборную Франции с 2016 года. Выступал на чемпионата мира 2023 года.

Награды 
 Чемпион Испании: 2018
 Обладатель кубка Испании: 2018

Примечания

Ссылки 
  

Гандболисты Франции
Игроки сборной Франции по гандболу
Игроки ГК «Барселона»
Игроки ГК «Пэй д’Экс»
Игроки ГК «Монпелье»